Пуї́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 36 км на північний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 853 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1704,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пуї-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуї-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр